

Toponyme 

 Saratoga, une banlieue située sur la côte de la ville de Gosford

 Saratoga, une ville de Californie
 Saratoga, une ville de l'Indiana dans le comté de Randolph
 Saratoga, une ville du Minnesota
 Saratoga, une boom town du Nebraska faisant maintenant partie de Omaha
 Saratoga, une ville de l'État de New York
 comté de Saratoga, un comté centré autour de cette ville
 Saratoga Springs, appelé aussi "Saratoga", adjacent à la ville de Saratoga, dans l'État de New York
 Saratoga, une ville de Caroline du Nord
 Saratoga, une communauté du Texas
 Saratoga, une petite communauté de Virginie, dans le Comté de Clarke
 Saratoga, une ville du Wyoming
 Saratoga Passage, à Puget Sound, dans l'État de Washington
 Course de Saratoga, une course de chevaux se courant à Saratoga Springs
 Saratoga, un film de 1937 tourné autour de la course

Histoire 

La région de Saratoga dans l'État de New York eut une importance dans l'histoire américaine, notamment lors de la guerre d'indépendance américaine :
 campagne de Saratoga ;
 Bataille de Saratoga ;
 , plusieurs navires de l'U.S. Navy ont porté le nom de Saratoga.

Musique 

 Saratoga, un groupe de heavy metal espagnol
 Saratoga, un duo folk québécois
 Saratoga, ancien nom du groupe de hard rock progressif des années 1970 Kansas

Autres 

 L'Intrigante de Saratoga, un film de Sam Wood de 1943 
 Deux espèces de poissons australiens de la famille des Osteoglossidae portent le nom vernaculaire de saratoga en anglais :
Saratoga ou  Scleropages leichardti - (spotted saratoga) ;
 Gulf saratoga ou Scleropages jardinii.
 Saratoga, un jeu par GMT Games 
Saratoga, un modèle d'automobile fabriqué par Chrysler Corporation
 Piper PA-32 Saratoga, un avion léger fabriqué par Piper

Voir aussi
 

Homonymie de toponyme